Flosculariaceae är en ordning av hjuldjur. Flosculariaceae ingår i klassen Eurotatoria, fylumet hjuldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Flosculariaceae 151 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Flosculariaceae